Campionat Mundial de Ral·lis del 1984

Puntuació 

1984
Competicions esportives del 1984